Шировка — село в Вольском районе Саратовской области в составе Куриловского муниципального образования.

География 
Находится у речки Казанлы  на расстоянии примерно  11 километров по прямой на запад-северо-запад от поселка Сенной. Рядом остановочный пункт 185-й километр железной дороги  (участок Барнуковка – Куриловка).

История
Село основано в начале XVIII века. Церковь в селе построили в 1857 году (закрыта в 1930-е годы). На момент отмены крепостного права в селе насчитывалось 105 дворов, 1085 жителей, в 1910 году 292 двора и 1923 жителя. В селе с 1950-х годов работал колхоз "Заветы Ильича".

Население
Население составляло 257 человек в 2002 году (91% русские),  236 в 2010.

Инфраструктура
Имеются отделение связи, магазин, фельдшерско-акушерский пункт,  дом культуры и библиотека.

Примечания

Населённые пункты Вольского района